Mägdesprung steht für:

 Mägdesprung (Calbe), Anhöhe in Calbe, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Mägdesprung (Harzgerode), Ortsteil von Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt